Rakow – frazione del comune tedesco di Süderholz
 Raków – comune polacco